Ири́на И́горевна Анто́ненко (род. 1 сентября 1991, Магдебург, Германия) — российская фотомодель, , ведущая. Победительница конкурса «Мисс Россия − 2010». Является также обладательницей титулов «Мисс Автозвук − 2008» и «Мисс Екатеринбург − 2009».

Биография 
Ирина Антоненко родилась 1 сентября 1991 года в немецком городе Магдебург, в семье Натальи и Игоря Антоненко. Оба родителя — сотрудники полиции.

Обучалась в общеобразовательной средней школе № 156 города Екатеринбурга. В школе вместе с братом посещала профильные кадетские классы.

По окончании школы в 2008 году поступила в Уральский финансово-юридический институт и одновременно с этим занялась карьерой модели. После победы на конкурсе «Мисс Россия» в 2010 году завершила карьеру модели.

Карьера 
Высокий рост Ирины Антоненко (177 см) и её пропорции (90-61-91) стали определяющим фактором в выборе первого места работы. В агентстве «Александри» в Екатеринбурге Антоненко проработала два года, став очень востребованной моделью. Принимала участие в популярном beauty-проекте «New Hollywood Look», а также одержала победу на конкурсе «Мисс Автозвук» в 2008 году.

В конце 2009 года, завоевав титул «Мисс Екатеринбург», Ирина решает ехать в Москву на общероссийский конкурс красоты. В середине февраля 2010 года она отправляется в столицу, чтобы принять участие в подготовке к финалу «Мисс Россия».

6 марта 2010 года Ирина завоевывает почетный титул «Мисс Россия». В качестве главного приза ей вручают 100 000 американских долларов и специальный приз от спонсоров — часы из розового золота, украшенные чёрными бриллиантами. Также Ирина получила право претендовать на звания «Мисс мира» и «Мисс Вселенная». Антоненко стала первой девушкой на Среднем Урале, добившейся звания «Мисс Россия».

13 марта 2010 года она подписывает контракт с представителями дизайнера Филиппа Пляйна, став лицом его рекламной кампании.

24 апреля 2010 года Ирина открыла восьмой благотворительный Венский бал в Москве. Победительницы конкурса «Мисс Россия» традиционно являются дебютантками Венских балов. В разные годы, в этом мероприятии участвовали Виктория Лопырёва («Мисс Россия 2003»), Александра Ивановская («Мисс Россия 2005»), Вера Красова («Вице-мисс Россия 2007» и «Вице-мисс Вселенная 2008»).

23 августа 2010 году приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная 2010», который проходил в американском городе Лас-Вегасе в отеле «Mandalay Bay Resort and Casino». Ирина вошла в число пятнадцати финалисток конкурса, но не попала в верхнюю десятку.

13 февраля 2011 года приняла участие в проекте «Танцы со звёздами» трансляция которого проходит на телеканале «Россия». Партнёром Ирины стал актёр Михаил Мамаев.

В этом же году состоялся дебют Ирины Антоненко в качестве актрисы кино. Её первой работой стали съёмки в картине режиссёра Тимура Бекмамбетова «Фантом» («The Darkest Hour», 2011, триллер). Однако именно знакомство со знаменитым режиссёром и кинопродюсером стало поворотным в судьбе Ирины. Камера, актёрская игра, выполнение режиссёрских задач, работа над характером своего персонажа — всё это настолько увлекло Антоненко, что она твёрдо решила связать свою дальнейшую судьбу с театром и кинематографом. Поступив в Российский университет театрального искусства — ГИТИС, Ирина сделала первый уверенный шаг навстречу мечте.

В 2010 году Антоненко приняла предложение сняться в главной роли в клипе молодого певца Марка Юсима. Видео попало в ротацию главных музыкальных телеканалов страны, а на молодую и талантливую актрису моментально обратили внимание профессионалы из области кино.

Логическим продолжением развития карьеры стали съёмки в главной роли в ещё одном музыкальном клипе — группы «4POST» «Как же ты могла» вместе с фронтменом коллектива Дмитрием Бикбаевым. Кроме того, Ирина Антоненко приняла участие в уникальном кинопроекте, который представляет собой 12 новелл, объединённых между собой в короткометражный художественный фильм «Кинопробы».

23 сентября 2012 года состоялся дебют Ирины в качестве театральной актрисы. На сцене московского Театрального центра имени Всеволода Мейерхольда с большим успехом прошла премьера спектакля «Тайна волшебных колец» с её участием.

В 2014 году Ирина сыграла одну из главных ролей в телесериале «Корабль», после премьеры которого актриса стала популярной.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Мисс Россия
Выпускники Уральского финансово-юридического института
Актрисы XXI века
Актрисы телевидения России